Sarnia può riferirisi a:

 Sarnia – città dell'Ontario in Canada
 Sarnia – transatlantico

 Sarnia Imperials squadra di football della città di Sarnia
 Minicipalità rurale di Sarnia No. 221 (Rural Municipality of Sarnia No. 221) – municipalità rurale dello Saskatchewan, in Canada